Die Saison 2004 der Volleyball-Europaliga war die erste Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 20. Mai und endete am 11. Juli. Tschechien gewann den ersten Titel.

Modus 
Die Vorrunde wurde in zwei Vierergruppen ausgetragen. Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizierten sich neben dem Gastgeber Tschechien für das Final Four.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four wurde vom 10. bis 11. Juli in Opava (Russland) ausgetragen.

Endstand

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2004
Europaliga